Slovenská hokejová liga 2019/20 byla 27. sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku. Týmy na 1. — 6. místě postoupily do nadstavby skupiny A. Týmy na 7. — 10. místě postoupily do nadstavby skupiny B. Z druhé hokejové ligy postoupil tým HK Levice. Z Tipsport ligy sestoupil klub MsHK DOXXbet Žilina. Sezona byla předčasně ukončena 12. března 2020 v průběhu play-off z důvodu epidemie koronaviru covid-19.

Systém soutěže 
V sezoně 2019/20 se hrálo v jedné skupině. Liga měla 10 účastníků + mládežnický tým slovenské reprezentace do 18 let. Vítěz 1. ligy postoupí přímo do Tipos extraligy.

Základní část

Tabulka nadstavby skupiny A a B

Skupina A o 1.-6. místo

Skupina B o 7.-10. místo

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 
 Bratislava Capitals - HK Levice 4:0 (5:2, 7:1, 3:2, 4:0)
 HK VITAR Martin - MsHK DOXXbet Žilina  4:0 (2:1, 3:2pp, 4:3, 6:0)
 HC Topoľčany - HK Spišská Nová Ves 3:1 (3:0, 3:2, 2:3, 5:1)
 HK Skalica - MHK TSS GROUP Dubnica 2:2 (4:5sn, 2:1pp, 2:5, 4:2)

Semifinále 
 Bratislava Capitals - — 0:0 
 HK VITAR Martin - — 0:0

Finále 
 — - — 0:0

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 1. hokejová liga na stránke SZĽH
 1.Hokejová liga na stránkach SZĽH

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2019
Lední hokej v roce 2020